Стил Азин () — иранский футбольный клуб, представляющий столицу страны Тегеран.

История 
Клуб «Стил Азин» был образован путём покупки 30 апреля 2007 года футбольного клуба «Экбатан» Хоссейном Хедаяти. «Экбатан», славившийся своей молодёжной школой, был переименован в «Стил Азин». Крупные финансовые вливания позволяли команде, на то время выступавшей в Лиге Азадеган, претендовать на одну из ведущих ролей в иранском футболе. Клубом были приобретены многие хорошо известные на местном уровне футболисты. Но пробиться в Про-лигу «Стил Азин» смог лишь со второй попытки, а в самой главной лиге Ирана команда провела лишь 2 сезона, заняв в первом из них пятое место.

История выступлений

Ссылки 
 Профиль клуба на persianleague.com 

Футбольные клубы Ирана